FFP může znamenat:

 ochranný respirátor (z angl. filtering face piece)
 Filmový festival pracujících
 Finanční Fair Play (Financial Fair Play) – pravidla fotbalové organizace UEFA omezující útratu klubů